Cartes sur table est le titre des œuvres suivantes :
 Cartes sur table (), roman policier d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot, publié en 1936, qui a connu plusieurs adaptations homonymes :
 Cartes sur table (), pièce de théâtre de Leslie Darbon de 1981 ;
 Cartes sur table (), téléfilm de la série britannique Hercule Poirot d'ITV, diffusé en 2005 ;
 Cartes sur table, bande dessinée française de Frank Leclercq publiée en 2009 dans la collection Agatha Christie ;
 Cartes sur table, téléfilm de la série française Les Petits Meurtres d'Agatha Christie de France 2, diffusé en 2014 ;
 Cartes sur table, émission de télévision politique française, diffusée de 1977 à 1981 ;
 Cartes sur table (Cartas boca arriba) film de  Jesús Franco de 1966.